Dexter signifie « droit » en latin (le contraire de gauche)

Personnalités

Cognomen romain 
 Nummius Æmilianus Dexter, magistrat romain de la fin du , ami de Jérôme de Stridon.

Patronyme 

 Annabelle Dexter-Jones (1986-), actrice américaine.
 Anthony Dexter (1913-2001), acteur américain.
 Brad Dexter (1917-2002), acteur serbo-américain.
 Colin Dexter (1930-2017), écrivain britannique.
 Darrell Dexter (1957-), homme politique canadien.
 Levi Dexter (1957-), chanteur de rock anglais.
 Pete Dexter (1943-), écrivain américain.
 Ralph Warren Dexter (1912-1991), ornithologue américain.
 Rosemarie Dexter (1944-2010), actrice italienne.
 Timothy Dexter (1747-1806), marchand excentrique américain.

Prénom 
 Dexter Holland, nom de scène de Bryan Keith Holland, le chanteur du groupe The Offspring.

Personnages de fiction 
 Dexter Morgan, un tueur en série de fiction créé par l'écrivain Jeff Lindsay

Toponyme 

 Alabama, Dexter
 Arkansas, Dexter
 Géorgie, Dexter
 Illinois, Dexter
 Indiana,Dexter
 Iowa, Dexter
 Kansas, Dexter
 Kentucky, Dexter
 Maine, Dexter
 Michigan, Dexter
 Minnesota, Dexter
 Mississippi, Dexter
 Missouri, Dexter
 Nouveau-Mexique, Dexter
 New York, Dexter
 Caroline du Nord, Dexter
 Ohio, Dexter
 Oregon, Dexter
 Pennsylvanie, Dexter
 Texas, Dexter
 Wisconsin, Dexter

Œuvres

Télévision 

 Dexter, une série télévisée américaine basée sur le personnage de fiction Dexter Morgan.

Dessin animé 
 Le Laboratoire de Dexter, un dessin animé dont le personnage principal est un petit garçon prénommé Dexter

Romans 
La série de romans basée sur le personnage de Dexter Morgan et écrite par Jeff Lindsay : 
 Ce cher Dexter, un roman policier à l'origine de la série pré-citée ;
 Le Passager noir aussi nommé Dexter revient ! ;
 Les Démons de Dexter ;
 Dexter dans de beaux draps ;
 Ce délicieux Dexter ;
 Double Dexter ;
 Dexter fait son cinéma.

Divers 
 Dexter est le nom d'une race bovine.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis